Кравчук Назар (Хмельницький , Україна)— військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, загинув в результаті ударів російських військ крилатими ракетами по військових частинах та частині міста Бровари на Київщині.

Примітки 

Учасники боїв за Київ